Laudorf ist der Name folgender Orte:

 Laudorf (Waltenhofen), Ortsteil von Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Laudorf (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg